Die mandschurische Schrift (mandschurisch , manju hergen) ist eine Adaption der mongolischen Schrift für die Sprache der Mandschu, einer tungusischen Sprache.

Beispiele

Schreibrichtung 
Die mandschurische Schrift wird wie die mongolische Schrift und die traditionelle chinesische Schrift von oben nach unten geschrieben. Die Zeilen folgen von links nach rechts.

Geschichte 
Die mandschurische Schrift war während der Qing-Dynastie neben der chinesischen Schrift die offizielle Schrift des chinesischen Reichs. Inschriften in Mandschurisch finden sich heute noch in der Verbotenen Stadt.

Nach der mandschurischen Überlieferung ( manju-i yargiyan kooli, : 滿洲實錄 Mǎnzhōu Shílù) entschied der Mandschu-Anführer Nurhaci 1599, die mongolische Schrift für die Sprache des Mandschu-Volks anzupassen. Er bedauerte es, dass ungebildete Chinesen oder Mongolen ihre eigene Sprache verstehen konnten, wenn sie ihnen vorgelesen wurde, während das bei den Mandschus nicht der Fall war, deren Dokumente von mongolischen Schreibern aufgezeichnet wurden. Die daraus entstandene Schrift hieß tongki fuka akū hergen („Schrift ohne Punkte und Kreise“).

Erst 1632 fügte Dahai diakritische Zeichen hinzu, um die vielen Zweideutigkeiten der mongolischen Schrift zu beseitigen.

Alphabet

Silben 
Die mandschurische Schrift hat 131 Silben：

Literatur 
 Florian Coulmas: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Blackwell, 1999, ISBN 0-631-21481-X.

Weblinks 

 Unicode Manchu/Sibe/Daur Fonts and Keyboards (englisch)
 Omniglot: Manchu alphabet (englisch)
 Manchu script generator (Romanization → Manchu script) (englisch)
 ManchuFont (englisch)
 Sammlung von Qing-zeitlichen Texten in mandschurischer Schrift (englisch)

Mandschurische Sprache
Schrift